Vinterviken kan syfta på

 Vinterviken – en vik av Östra Mälaren
 Vinterviken (roman) – en ungdomsbok av Mats Wahl, utgiven 1993
 Vinterviken (film, 1996) – en svensk romantisk dramafilm från 1996
 Vinterviken (film, 2021) – en svensk romantisk dramafilm från 2021

Se även
Winterviken – Alfred Nobels gamla fabrik vid Vinterviken, se Alfred Nobels fabrik
Simma i Vinterviken, en sång av Jan Hammarlund på albumet Röda linjen